Маја Манџука (Београд, 27. фебруар 1982) српска је глумица. Најпознатија по улози Кате у филму Муње!.

Улоге 

|-
| 2000. || L' Impero ||
|-
| 2001. || Муње! || Ката
|-
| 2001. || Виртуална стварност || Сенка
|-
| 2005. || Звезде љубави || Смиљана
|-
| 2008. || Hell Ride || Данка
|-
| 2008. || 2:22 ||
|-
| 2014. || Фостерови (ТВ серија) || Масерка
|-
| 2019. || Врата до врата (ТВ серија) || Сара
|-
| 2021. || Тајне винове лозе || гошћа на сајму
|-
| 2023. || Муње опет || Ката
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Српске глумице
Глумци из Београда
Биографије живих особа